Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dirk Dier e Lars Koslowski che hanno battuto in finale Sébastien Leblanc e Chris Woodruff 3-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Brendan Curry /  Brent Larkham (primo turno)

 Steven Downs /  Glenn Wilson (primo turno)
 Sébastien Leblanc /  Chris Woodruff (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1995